Quilly, commune française des Ardennes ;
 Quilly, commune française de la Loire-Atlantique ;
 Quilly, ancienne commune française du Calvados, aujourd'hui rattachée à Bretteville-sur-Laize ;
 le manoir de Quilly, dans le Calvados.

Voir aussi 
 Quily, commune déléguée de la commune nouvelle de Val d'Oust dans le Morbihan.